The Singles — сборник синглов американской певицы Леди Гаги. Альбом вышел в свет 8 декабря 2010 года исключительно в Японии. В сборник входят 9 CD-дисков, с разными синглами. Дополнительно в альбом вошла песня «Christmas Tree». Также в сборнике присутствуют ремиксы на синглы, в создании которых участвовали такие артисты как Trevor Simpson и Space Cowboy. Альбом был выпущен ограниченным тиражом в 5000 копий.

История 
17 ноября 2010 года компания Universal Music объявила о том, что в скором времени они планируют выпустить новый альбом Леди Гаги. Также была озвучена дата и информация о том, что альбом будет выпущен исключительно на территории Японии. Однако с 14 декабря альбом стал доступен для скачивания на сайте Amazon.com во многих странах, в том числе и в Германии. В альбом вошли все изданные на тот момент синглы и их ремиксы, а также несколько дополнительных треков.

Обложка 
За основу обложки взято фото с фотосессии Хеди Слимана, который также создал обложку для сингла «Telephone». На обложке альбома показана Леди Гага в чёрной кожаной кепке и с пальцем во рту. Слева располагается вертикальная надпись «Lady Gaga — The Singles».

Продажи и критика 
Учитывая ограниченный выпуск альбома и отсутствие на нём новых песен, он не получил много рецензий критиков, однако получил огласку в прессе. Журналисты радио NRJ назвали многие треки с альбома «танцевальными поп-хитами». На территории Японии были проданы все 5000 выпущенных дисков.

Список композиций 
Disc 1:Just Dance-Single
 «Just Dance» (feat. Colby O’Donis) — 4:04
 «Just Dance» (Trevor Simpson Remix) (feat. Colby O’Donis) — 7:20
Disc 2:Poker Face-Single
 «Poker Face» — 3:58
 «Poker Face» (LLG vs Guéna LG Radio Remix) — 4:09
Disc 3:Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)-Single
 «Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)» — 2:55
 «Poker Face» (Space Cowboy Remix) — 4:53
Disc 4:LoveGame-Single
 «LoveGame» — 3:36
 «LoveGame» (Robots to Mars Remix) — 3:12
Disc 5:Paparazzi-Single
 «Paparazzi» — 3:28
 «Paparazzi» (Chew Fu GhettoHouse Radio Fix) — 3:48
Disc 6:Bad Romance-Single
 «Bad Romance» (Radio Edit) — 4:22
 «Bad Romance» (Bimbo Jones Radio Remix) — 4:00
Disc 7:Telephone-Single
 «Telephone» (feat. Beyoncé) — 3:40
 «Telephone» (Alphabeat Remix) (feat. Beyoncé) — 4:48
Disc 8:Alejandro-Single
 «Alejandro» (Radio Edit) — 4:00
 «Alejandro» (Dave Audé Radio Remix) — 3:50
Disc 9:The Cherrytree Sessions EP
 «Poker Face» (Live at The Cherrytree House Piano & Voice Version) — 3:38
 «Just Dance» (Live at The Cherrytree House Stripped Down Version) — 2:04
 «Eh, Eh (Nothing Else I Can Say)» (Electric Piano and Human Beat Box Version) — 3:08
 «Christmas Tree» (feat. Space Cowboy)Bonus Track — 2:22

Чарты

Примечания 

Альбомы Леди Гаги